Jarhead (boek), boek van Anthony Swofford.
 Jarhead (film), verfilming door Sam Mendes.